Walnut Grove Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Walnut Grove Farm (Knoxville, Illinois), NRHP-ID 89001114
 Walnut Grove Farm (Shawsville, Virginia), NRHP-ID 89001899